Ez a lista mutatja be a Real Madrid vezetőedzőit.

A vezetőedzők 

2022. szeptember 6.

A lejátszott mérkőzések szerint 

2008. május 11. szerint, csak a bajnokik mérkőzéseket számolva.

A kupagyőzelmek szerint 
Csak azok, akik legalább 1 serleget nyertek a csapattal.

Jegyzetek